9-ая церемония вручения Премии «Магритт» бельгийской Академией Андре Дельво за 2018 год вручался 2 февраля 2019 года в конференц-центре «Квадрат» в историческом районе Mont des Arts Брюсселя. Номинантов в 22 категориях было объявлено 11 января 2019 года. Наибольшее количество номинаций получили фильмы Жана-Франсуа Энжена и Франсуа Трукена «Убийцы» и «Девушка» Лукаса Донта (по 9), «Пусть трупы загорают» режиссеров Элен Катте и Бруно Форцани (8), «Наши битвы» Гийома Сене и «Часть тени» Сэмюэля Тильмана (по 7).

Фильм Гийома Сене «Наши битвы» был отмечен крупнейшей количеством наград — 5, в том числе как «Лучший фильм» 2018 года и за лучшую режиссерскую работу. Почетную награду «Магритт» был вручен бельгийскому кинорежиссеру-аниматору Раулю Серве.

Президентами 9-й церемонии «Магритта» были режиссер-аниматор Винсент Патар и кинорежиссер Стефани Объе. В Бельгии церемонию транслировала телекомпания La Deux. Ее ведущим впервые выступил комик Алекс Визорек.

Статистика 
Фильмы, получившие несколько номинаций.

Список лауреатов и номинантов

Примечания

Ссылки 
 
 

Церемония
Кинопремии 2019 года
Магритт
2019 год в Европе
Февраль 2019 года
События 2 февраля